Людми́ла может означать:
 Людмила — женское имя славянского происхождения.
 Людмила (Святая Людмила; ок. 860—921) — княгиня Чешская, жена Борживоя I и регент Вацлава Святого; мученица.
 «» — оратория Антонина Дворжака (1886).
 Людмила (ок. 1170—1240).
 «Людмила» — баллада В. А. Жуковского, перевод баллады «Ленора» (1808).
 «Людмила» — немецкое название советских тепловозов ТЭ109.
 (675) Людмила — астероид, открытый в 1908 году и названный в честь героини поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

См. также 
 «»
 «Людочка» — «пастораль» Виктора Астафьева (1987).